Суперлига Колумбии 2012 () — 1-й розыгрыш Суперлиги Колумбии, в котором встречались чемпион Апертуры 2011 «Атлетико Насьональ» и чемпион Финалисасьон 2011 «Атлетико Хуниор». Первый матч состоялся 18 июля 2012 года, ответный — 22 июля.

Матчи

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
 Суперлига Колумбии 2012 на сайте soccerway.com

2012
Матчи ФК «Атлетико Насьональ»
Матчи ФК «Атлетико Хуниор»
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2012 году
Июль 2012 года
События 18 июля
События 22 июля
Спортивные соревнования в Барранкилье
Спортивные соревнования в Медельине